Григорий Фёдорович Генс (1787—1845) — российский генерал-майор, тайный советник, председатель Оренбургской пограничной комиссии, востоковед.

Биография 
Окончил Инженерный корпус, начал службу в звании юнкера 20 ноября 1806 года. В 1807 году был произведён в подпоручики и командирован из Санкт-Петербурга в Оренбург. Оренбургский военный губернатор Г. С. Волконский привлек его к экспедиции, которая в 1814—1815 годах разведала месторождение свинца в верховьях реки Каратургай. Во время этой экспедиции Генс выполнял топографические работы и вел путевой журнал.

В 1815 году Генс получил чин штабс-капитана, а 1 декабря 1817 года — капитана. Он был начальником инженеров Отдельного Оренбургского корпуса и отвечал за застройку Оренбурга, утверждая чертежи всех строящихся в городе домов. В 1818 году он занимался приведением в порядок архива Оренбургской пограничной комиссии, что ознакомило его с имевшимися в нём сведениями о Средней Азии.

24 февраля 1824 года Генс был произведен в подполковники и назначен директором создаваемого Неплюевского военного училища. 1 января 1825 года он получил чин полковника, а 16 января того же года был назначен председателем Оренбургской пограничной комиссии «с оставлением при прежних должностях». На этой должности Генс собирал сведения о природе и народах Средней Азии, а также о политике правителей среднеазиатских ханств.

В 1826 году он получил орден Святой Анны 2-й степени, в 1829 — алмазные значки к этому ордену, а также «монаршую благодарность», в 1832 году — орден Святого Георгия IV степени. В 1834 году он получил чин генерал-майора, в 1844 году — тайного советника.

3 мая 1844 года Генс оставил занимаемые им должности, после чего находился в ведении Министерства иностранных дел, через год умер.

Примечания

Литература

Ссылки 
 234 года назад в 1787 году родился Григорий Федорович Генс, ученый-востоковед, исследователь
 Генс Григорий Федорович
 Фон-Генс Григорий Федорович

Генерал-майоры (Российская империя)
Тайные советники
Персоналии:Оренбург
Востоковеды Российской империи
Военные инженеры Российской империи
Директора Оренбургского кадетского корпуса